

Algemeen
 Radar, het technische detectiemiddel
 Radar (programma), Nederlands consumentenprogramma op televisie en radio
 Radar (tijdschrift)
 Al Arbour, Canadees ijshockeyspeler, bijgenaamd Radar

Organisaties en bedrijven
 Radar (motorfiets), Belgisch merk van fietsen en bromfietsen
 Radar (organisatie), Nederlands antidiscriminatiebureau
 Radar Food, voormalige inkoopcombinatie voor de detailhandel
 Radar (radio), Australisch digitaal radiostation
 Radar Records, Britse platenmaatschappij

Muziek en zang
 Radar (single), single van Britney Spears
 Radar, nummer van Laurie Anderson op Home of the Brave (soundtrack)
 Radar, nummer van Morphine (band) op het album Yes
 Radar, album van Jorge Drexler

Zie ook
 Radar Love, de grootste hit van de Haagse rockformatie de Golden Earring
 Radertje, verkleinwoord van rad